Little Mountain bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Little Mountain (Ohio)
 Little Mountain (South Carolina)
 Little Mountain (Utah)

in Australien:
 Little Mountain (Caloundra), Vorort von Caloundra, Queensland

Berge:
 Little Mountain (Kalifornien)
 Little Mountain (Berg in South Carolina)
 Little Mountain (Tennessee), Teil des Cumberland Plateaus
 Little Mountain (Virginia)
 Little Mountain (West Virginia)